A 2012-es Akropolisz-rali volt a 2012-es rali-világbajnokság hatodik futama. Május 24. és május 27. között került megrendezésre, 22 gyorsasági szakaszból állt a verseny, melyek össztávja 409,47 kilométert tett ki. A versenyen 54 páros indult, melyből 32 ért célba.

Szakaszok

Végeredmény 

* – A WRC Akadémia versenyzői csak az 1-13. szakaszokat teljesítették

Szuperspeciál (Power Stage)

Külső hivatkozások 
 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon
 Beszámoló a versenyről

Akropoliszrali